Beland oder Béland ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Beland (1886–??), kanadischer Turner
 Dick Beland (1897–1966), südafrikanischer Boxer
 Jules Béland (* 1948), kanadischer Radrennfahrer
 Marianne Beland, deutsche Fernsehjournalistin
 Pier Béland († 2013), kanadische Sängerin